Блэкфит ():
 Блэкфит — индейская резервация в штате Монтана, США.
 Блэкфит — термин, используемый в США для племени пикани.

См. также 
 Блэкфут